

Geografia

Austria 
 St. Roman – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Schärding

Zobacz też 
 Sankt Roman
 św. Roman